Slant Six Games — компания-разработчик видеоигр, основанная в 2005 году. Название фирмы происходит от наименования двигателя автомобиля 1959 Plymouth. Slant Six Games расположена в Ванкувере, Канада.

Игры

Ссылки 
 Домашняя страница студии

Компании, основанные в 2005 году
Производители компьютерных игр Канады